Ophidiidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Naaldvissen 
 Bythitidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Naaldvissen 
 Aphyonidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Naaldvissen 
 Parabrotulidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Naaldvissen